

Carriera
Inizia la carriera in patria giocando per tre stagioni consecutive nelle serie minori argentine con la squadra riserve dell'Arsenal de Sarandí. Arriva in Italia nel 2005, per giocare nel campionato umbro di Eccellenza col Valfabbrica, con cui nel corso della stagione 2005-2006 segna 2 reti in 30 presenze, conquistando un quarto posto in classifica e perdendo i play-off contro il Deruta.

A fine anno viene tesserato dalla Renato Curi Angolana, formazione di Serie D, con cui ottiene un quinto posto in classifica nel massimo campionato dilettantistico italiano perdendo poi il primo turno di play-off contro il Fano; nella Serie D 2007-2008 veste invece la maglia degli abruzzesi della Pro Vasto, con cui gioca altre 25 partite in Serie D. Dopo una stagione si trasferisce al Campobasso, con cui nel corso della stagione 2008-2009 milita nuovamente in Serie D: con la squadra del capoluogo molisano gioca complessivamente 29 partite, piazzandosi al quinto posto in classifica (dopo aver vinto lo spareggio contro l'Olympia Agnonese) e perdendo per il secondo anno consecutivo il primo turno dei play-off, ancora una volta contro il Fano. Passa quindi al Morro d'Oro, con cui gioca 9 partite di Serie D nella stagione 2009-2010, nella quale si trasferisce a stagione in corso agli umbri della Sporting Terni, con cui gioca altre 16 partite, per poi perdere i play-out contro l'Orvietana; la squadra evita comunque la retrocessione grazie ad un ripescaggio, ma Felix cambia nuovamente maglia e si accasa all'Atessa Val di Sangro, con la cui maglia nella stagione 2010-2011 segna 6 reti in 35 presenze conquistando la salvezza. Nella stagione 2011-2012 gioca invece nel Gaeta, con cui gioca 10 partite; a dicembre 2011 si svincola dalla squadra laziale e passa agli abruzzesi del Miglianico, con cui gioca 15 partite e retrocede in Eccellenza.

Nell'estate del 2012 cambia nuovamente maglia, passando ai laziali del Città di Marino: qui durante la stagione 2012-2013 disputa 4 partite di Serie D, retrocedendo in Eccellenza per il secondo anno consecutivo; l'anno seguente va a giocare nell'Eccellenza pugliese al Casarano, scendendo quindi di categoria dopo sette stagioni consecutive in Serie D. Trascorre l'intera stagione 2013-2014 con i rossoblu, con cui arriva quarto in classifica e viene eliminato dal Mola al primo turno dei play-off.

Dopo aver brevemente vestito la maglia del Barracas Central nella seconda divisione argentina, nel febbraio del 2015 si è trasferito nell'Amicale, squadra di Vanuatu; qui ha vinto il campionato locale ed ha giocato 3 partite nella fase a gironi della OFC Champions League.

Nella stagione 2015-2016 disputa 10 incontri in Serie D con i molisani dell'Olympia Agnonese, da cui si svincola il 9 dicembre del 2015.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Amicale: 2015

Note

Collegamenti esterni
 
Scheda Calciatori.com
Scheda  Sambenedettesecalcio.it
Scheda Fullsoccer.eu